Chen Yi – uomo politico e militare cinese
 Chen Yi – monaco, esploratore e traduttore cinese
 Chen Yi – compositrice cinese naturalizzata statunitense
 Chen Yi – tennista taiwanese